Моніш () — португальська власна назва.

Топоніми

Перу-Моніш — парафія.